Chłapowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chłapowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Chłapowo, village de la voïvodie de Poméranie.